Schuen ist der Familienname folgender Personen:

 Andrè Schuen (* 1984) Südtiroler Opern-, Konzert- und Liedsänger (Bariton)
 Marlene Schuen, italienische Musikerin (Südtirol), siehe Ganes